Hagl har flere betydninger:

 hagl (våben) –
 metalhagl –  
 hagl (nedbør) –
 Hagl (den 7. plage)